Berény, férfikeresztnév;
Öregberény, magyar televíziós sorozat (1994);

Települések

Négy teória van a név eredetével kapcsolatban: 1. Nemzetség név: több nemzetségből álló törzs egyikének a neve; 2. Egy törzsi név, két törzs alnevéből; 3. Szláv eredetű személynév. 4. A magyarokhoz csatlakozó, a honfoglalásban részt vevő besenyő törzs neve, ami a 2. számú teória alapján is valószínűsíthetően kettő besenyő törzs együttes neve is.

Berény, Hunyad megye, Románia
Balatonberény, Somogy megye
Borsosberény, Nógrád megye
Csákberény, Fejér megye
Diósberény, Tolna megye
Iharosberény, Somogy megye
Iklanberény, Vas megye
Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok megye
Karancsberény, Nógrád megye
Kisberény, Somogy megye
Kisberény puszta, ma Berényhegy dűlő Dicskén, Szlovákia
Lovasberény, Fejér megye
Mezőberény, Békés megye
Nagyberény, Somogy megye 
Nagyberény puszta, ma Berényhegy dűlő Dicskén, Szlovákia
Temesberény, Temes megye, Románia
Vörösberény (Kisberény), Balatonalmádi városrésze, Veszprém megye
Berencs (szk. Branč), község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Nyitrai járásában

Történeti földrajz

Berén, Brno középkori magyar megnevezése
Berény, Nagysáp és Csolnok közt elterülő középkori falu, lásd: Tardos (nemzetség)
Berény dűlő, Család kataszterében
Berény dűlő, Dicske kataszterében
Berény-vár, földvár Bajót és Péliföldszentkereszt közelében

Személyek

Berény Róbert (1887–1953) magyar festő, grafikus
Berényi Ferenc, festőművész